Álvar Gómez de Ciudad Real (1488-1538), poète et théologien espagnol ;
 Fernán Gómez de Ciudad Real (1388-1457), médecin et écrivain espagnol.